Alvarelhos (Trofa), een plaats in de Portugese gemeente Trofa
 Alvarelhos (Valpaços), een plaats in de Portugese gemeente Valpaços